Acridinae (insecten); een onderfamilie van sprinkhanen en krekels. 
Acridinae (amfibieën); een onderfamilie van de familie boomkikkers.